Lisowice ist Name folgender polnischer Orte:
Lisowice (Działoszyn), Dorf in der Woiwodschaft Łódź, Gemeinde Działoszyn
Lisowice (Koluszki), Dorf in der Woiwodschaft Łódź, Gemeinde Koluszki
Lisowice (Kostomłoty) (Onerkwitz), Dorf in der Woiwodschaft Niederschlesien, Gemeinde Kostomłoty
Lisowice (Prochowice) (Leschwitz), Dorf in der Woiwodschaft Niederschlesien, Gemeinde Prochowice
Lisowice (Pawonków) (Lissowitz), Dorf in der Woiwodschaft Schlesien, Gemeinde Pawonków